Ekstrand est un patronyme porté notamment par : 

 Joel Ekstrand (1989-), footballeur suédois ;
 Jon Ekstrand (1976-), compositeur suédois de musiques de films.